Peter Walsh kan syfta på:

 Peter Walsh, pseudonym av Joseph Sarno (1921–2010), amerikansk filmregissör
 Peter Walsh (politiker) (1935–2015), australisk politiker
 Peter Walsh (musikproducent) (född 1960), brittisk musikproducent